Artjuchow ist der Familienname folgender Personen:

 Mychajlo Artjuchow (* 1971), ukrainischer Skilangläufer
 Waleri Artjuchow (* 1971), kasachischer Eiskunstläufer